A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női síkrossz versenyszámát február 23-án rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet a kanadai Ashleigh McIvor nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 32 versenyző jutott tovább. Az időeredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Kisdöntő

Döntő 
thumb|250px|right|Balról jobbra: Hedda Berntsen (ezüstérmes), Ashleigh McIvor (aranyérmes), Marion Josserand (bronzérmes)

Források

További információk 

Síakrobatika a 2010. évi téli olimpiai játékokon